— видеоигра для Nintendo 3DS. Является ремейком Star Fox 64. Была разработана совместно с Nintendo EAD и Q-Games, и была опубликована Nintendo. Выпущена 14 июля 2011 года в Японии, 9 сентября 2011 года в Европе и Северной Америке, и 15 сентября 2011 года в Австралии.

Хотя оригинальная игра для Nintendo 64 и её переиздание 2007 года на Wii Virtual Console в Европе и Австралии издавалась под названием Lylat Wars, ремейк на 3DS был выпущен под названием Star Fox 64 3D во всех регионах.

Игровой процесс 
Игровой процесс Star Fox 64 3D, с некоторыми исключениями, очень схож с оригинальной версией. Игрок управляет космическим кораблём Arwing, пилотируемым Фоксом МакКлаудом, поворачивая с помощью круглого джойстика, боковые кнопки для наклона влево или вправо, и четыре кнопки справа для стрельбы лазерами и бомбами, торможения и ускорения. Кнопки направления позволяют игроку выполнять сальто и развороты, которые также могут быть использованы совместно с другими комбинациями управления. Игрок также может включить использование гироскопа, который позволяет управлять Arwing путем наклона 3DS в пространстве. Диалоги персонажей и сообщения отображаются на нижнем экране.

Одиночная игра содержит два режима: «64 Mode», который повторяет задачи и сложность оригинальной игры, и «3DS Mode», в котором сложность и задачи сбалансированы по отношению к новому управлению и гироскопу. Также доступен третий режим, «Expert», который может быть открыт во время обычного прохождения, и который добавляет уровень сложности «Expert» из оригинальной игры. Каждый режим отслеживает баллы и медали игрока по отдельности.

Разработка 
В 2010 году на конференции E3 2010 Nintendo анонсировала ремейк игры Star Fox 64 для Nintendo 3DS, названный Star Fox 64 3D, а демоверсия игры была показана в тот же день. В демонстрационной версии управление и диалоги персонажей выводились на нижнем экране, и было добавлено использование гироскопа консоли Nintendo 3DS для управления кораблём игрока в космосе. На E3 2011 было анонсировано, что у игры будет поддержка многопользовательской игры до четырех игроков.

7 июня 2011 года, во время сессии вопросов и ответов Nintendo на E3, Миямото пошутил, что он предупредил разработчиков, что если Star Fox 64 3D не станет лучшей игрой в серии или не принесёт достаточно прибыли, франшиза больше не будет издаваться.

В интервью журналу Official Nintendo Magazine планировщик игры Юсуке Амано раскрыл причину, почему в игру не была добавлена поддержка игры онлайн, заявив, что «просто делания многопользовательскими существующих частей игры играбельными онлайн недостаточно для того чтобы создать удовлетворительный опыт для пользователей. Популярные онлайн игры работают с кучей деталей для того чтобы играться хорошо, и если мы бы хотели удовлетворить всех кто купил игру, затраты, необходимые для включения онлайн-поддержки, были бы огромными». Амано также отметил, что были другие причины для этого, такие как сжатые временные рамки разработки, а также концентрация разработчиков на графике в попытке усилить привлекательность консоли Nintendo 3DS. Тем не менее, Амано также добавил, что он не исключил бы возможность онлайн-игры в будущей игре серии Star Fox.

Реакция критики 

Игра Star Fox 64 3D получила положительные отзывы, с средней оценкой на Metacritic в 81, на основе 65 отзывов. Однако обозреватели в среднем жаловались на отсутствие многопользовательской онлайн-игры, и на то что игра слишком похожа на оригинал, и желали включения нового контента.

16 октября 2015 года игра была включена в диапазон Nintendo Selects в Европе, что свидетельствовало о глобальных продажах более 1 миллиона единиц. За этим последовало издание в рамках Nintendo Selects в Австралии 26 мая 2016 года.

Дмитрий Коконев из Страны игр прокомментировал уровень сложности игры, что игра «предельно дружелюбная и понятная, и на среднем уровне сложности большую часть заложенного в нее потенциала просто не успеваешь использовать», и заключил что «это простоватое, немного детское, немного наивное произведение искусства мира видеоигр. Если кто-нибудь додумается до введения „списка обязательной к ознакомлению классики“, то Star Fox 64 точно окажется в нем на верхних строчках», поставив игре 8 баллов из 10.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный американский сайт для Nintendo 3DS
 Официальный британский сайт
 
 

Компьютерные игры 2011 года
Star Fox
Игры только для Nintendo 3DS
Ремейки компьютерных игр
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Компьютерные игры, разработанные Nintendo EAD
Компьютерные игры, изданные Nintendo